Die Mestaruussarja 1971 war die 41. Spielzeit der finnische Fußballmeisterschaft seit deren Einführung im Jahre 1930. Sie wurde vom 25. April bis 26. September ausgespielt. Meister wurde Turku PS vor Helsingfors IFK.

Modus 
Die Liga wurde für diese Saison auf 14 Mannschaften aufgestockt. Die drei letzten Vereine stiegen direkt ab. Der Viertletzte spielte mit den drei Gruppensiegern der II divisioona zwei Plätze für die Saison 1972 aus, in der wieder zwölf Teams spielten.

Teilnehmende Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 
Die drei Gruppensieger der II divisioona, sowie Tampereen Pallo-Veikot als Elfter der Mestaruussarja ermittelten zwei Startplätze für die Saison 1972. Gespielt wurde vom 3. bis 24. Oktober 1971.

Meistermannschaft 
Folgende Spieler gehörten der Meistermannschaft Turku PS an:

 Göran Enckelman, Pauno Kymäläinen, Timo Nummelin, Jouni Jalonen, Tapani Rainio, Raimo Toivonen, Eero Virkkunen, Heikki Suhonen, Miikka Toivola, Raimo Ojanen, Teuvo Andelmin, Raimo Saari und Jarmo Aaltonen. Trainer: Paavo Nenonen

Torschützenliste 
1971 wurde Pentti Toivola von Mikkelin Palloilijat mit 17 Toren Torschützenkönig der Mestaruussarja.

Fußballpokal 
Das Endspiel um den finnischen Fußballpokal fand am 10. Oktober 1971 im Olympiastadion Helsinki statt. Mikkelin Palloilijat gewann mit 4:1 gegen Vaasan Sport.

Internationales Abschneiden 
 Meister Turku PS (Landesmeisterpokal)
 1. Runde: 0:6 und 1:3 gegen  1. FC Magdeburg
 Pokalsieger Mikkelin Palloilijat (Pokalsiegerpokal)
 1. Runde: 1:6 und 3:2 gegen  FC Carl Zeiss Jena

Weblinks 
 Finland - List of League First Level Tables RSSSF

Einzelnachweise 

	

Fußballsaison 1971
1971